Matagallo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Cistus albidus.
 El nombre común de la planta Phlomis herba-venti.
 El nombre común de la planta Phlomis lychnitis. 
 El nombre común de la planta Phlomis purpurea.